Lorou peut désigner :
Lorou, la commune du département de Bakata au Burkina Faso ;
Lorou, la commune du département de Zawara au Burkina Faso.

Homonymie de localités